Tetrachytrium är ett släkte av svampar. Tetrachytrium ingår i klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Tetrachytrium